

Вест-Орандж — місто, штат Техас
 Вест-Орандж — селище, штат Нью-Джерсі